Plusieurs églises sont dédiées à saint Zacharie :
 L'église Saint-Zacharie à Venise en Italie
 L'église Saint-Zacharie à Saint-Zacharie au Québec
 L'église Saint-Zacharie-et-Sainte-Élisabeth du monastère de Donskoï à Moscou en Russie

Voir aussi